Riquilda de Barcelona (Vescomtessa de Barcelona), filla de Borrell II i Letgarda de Tolosa.
 Riquilda de Barcelona, filla de Guifré el Pilós i Guinidilda d'Empúries.
 Riquilda de Barcelona (Vescomtessa de Narbona), filla de Guifré II de Barcelona i de Garsenda de Tolosa.
 Riquilda de Tolosa (905 -955), infanta de Tolosa i comtessa consort de Barcelona (925 -954)